teorija kaosa
računska teorija složenosti, polje teoretskog računarstva i matematike koje se bavi resursima zahtjevanim tijekom računanja prilikom rješavanja danog problema
teoretski tretman Kolmogorovljeve složenosti stringa koja je predmet proučavanja algoritamske teorije informacija, određivanjem duljine najkraćeg binarnog programa koje može kao izlaz dati taj string.
proučavanje bilo kojeg kompleksnog sustava

Vidi još 
 Teorija sustava (ili sistemika ili opća teorija sustava), interdisciplinarno polje koje uključuje inženjerstvo, biologiju i filozofiju kako bi inkorporiralo znanost prilikom proučavanja velikih sustava
 Complexity Theory and Network Centric Warfare, James Moffat (2003-)
 Complexity, Networking, and Effects Based Approaches to Operations, Edward Smith (2006.)